Ри́гин — русская фамилия. Происходит от слова «рига» — сарай для сушки снопов и молотьбы, амбар.

Известные носители 
 Ригин, Аристарх Аристархович (1887—1938) — сотрудник советской разведки, бригадный комиссар. Репрессирован.
 Ригин, Дмитрий Васильевич (род. 1985) — российский фехтовальщик.
 Ригин, Илья Алексеевич (род. 1986) — российский актёр театра и кино.